Die Neue Gesellschaft steht für:

 Die neue Gesellschaft, sozialistische Wochenschrift. Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin 1905–1907. Hrsg. von Heinrich Braun und Lily Braun
 Die Neue Gesellschaft, Vorläufer der Zeitschrift Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte
 Die Neue Gesellschaft, Zeitschrift der Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion (1947–1952, ab 1949 Zeitschrift der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft)
 Die Neue Gesellschaft (Hamburg), Einrichtung der politischen Bildung